Rohdenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Rohdenburg (* 1940), deutscher Linguist
 Heinrich Rohdenburg (1937–1987), deutscher Geograph

Siehe auch:
 Rodenburg